Юрій Збаразький ( 1631) — князь, краківський каштелян, сокальський староста.
 Юрій Збаразький ( 1580) — князь, староста пінський і сокальський.

Збаразькі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок